Эскос — название ряда коммун во Франции.

 Эскос () — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Эскос () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи

См. также 
 Эско (значения)